Geografia:
 Pinehurst (Carolina del Nord), localitat estatunidenca de Carolina del Nord
 Pinehurst (Geòrgia), localitat estatunidenca de Geòrgia
 Pinehurst (Idaho), localitat estatunidenca d'Idaho
 Pinehurst (Montgomery), localitat estatunidenca de Montgomery